Kratz peut désigner :
 Christian Kratz, évêque catholique français
 Édouard Kratz, notaire et homme politique français
 Erik Kratz, receveur de baseball américain
 Gustav Kratz, historien prussien
 Henri-Othon Kratz (1859-1940), ingénieur et industriel français
 Wilhelm Kratz, homme politique allemand

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien